Schönwald (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Schönwald im Schwarzwald, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Schönwald (Brandenburg), gemeente in Brandenburg

Zie ook
Schönwalde (doorverwijspagina)